Abdelhak Salhi, né le , est un acteur belge d'origine Marocaine.

Biographie 
Il débute au cinéma grâce à Bernard Uzan et son téléfilm Une cible dans le dos.

Filmographie 
 2011 : Présumé Coupable  de Vincent Garenq : un détenu

Cinéma

Courts-métrages

Télévision 
 2009 : Une cible dans le dos de Bernard Uzan : Le parrain 2
 2009 : Catch moi de Mehdi Ouahab : Doublure Emilio Pocoloco
 2011 : Celle que j'attendais de Bernard Stora : Nabile

Publicité

Liens externes 
 

Acteur belge
Acteur marocain
Naissance en mai 1975
Personnalité belge née d'un parent marocain